José Luis Morales Martín (Madrid, 1973) futbolista.
 José Luis Morales Nogales (Madrid, 1987) futbolista.